Ultralife — второй студийный альбом британского инди-поп-дуэта Oh Wonder, выпущенный 14 июля 2017 года.

Процесс создания 
Anthony West и Josephine Vander Gucht из Oh Wonder начали процесс написания в Airbnb в Бруклине, Нью-Йорк, в апреле 2016 года. Позже в этом году они вернулись в свой родной город Лондон после года гастролей по миру, где записали вторую половину альбома. Двенадцать песен были записаны в течение 10-дневного периода в студии Pool, Бермондси в декабре 2016 года. Закончили запись в своей домашней студии в начале 2017 года. Дуэт самостоятельно писал, продюсировал и сводил сами записи. Первый сингл «Ultralife» был выпущен 30 марта 2017 года.

Критический приём 
«Ultralife» получил положительные отзывы от критиков. Larisha Paul из Baeble Music назвала альбом «эфирным приключением», демонстрирующим «мастерские писательские способности» дуэта.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы 2017 года
Альбомы Republic Records